— город порт на острове Хоккайдо, административный центр округа Соя, самый северный город Японии.

Город расположен на берегу пролива Лаперуза Охотского моря, который разделяет Хоккайдо с островом Сахалин. Основан город 1 апреля 1949 года.

Климат влажный, дождливый и ветреный, в год выпадает более 1100 мм осадков. Зимой осадки обычно в виде снега.

Города Южно-Сахалинск, Невельск и Корсаков — побратимы Вакканая. Порт часто посещается моряками из России.

Климат 
Климат Вакканая умеренный муссонный. Благодаря влиянию тёплого течения Куросио зимы здесь значительно мягче, чем в расположенном неподалёку Южно-Сахалинске, а также, чем в материковом Тернее, расположенном примерно на одной широте с Вакканаем. Однако всё же зимы здесь очень холодные по меркам Краснодара или Симферополя, которые находятся на той же географической широте.

По классификации Кёппена в Вакканай влажный континентальный климат (Dfb).

Образование

Высшее образование 
Есть один частный университет — Вакканай Хокусэй Гакуэн (яп. 稚内北星学園大学).

Школы 
Начальные школы (1—6 год обучения): Вакканай Тюо (稚内中央), Вакканай Минато (稚内港), Вакканай Минами (稚内南), Вакканай Хигаси (稚内東), Сиомигаока (潮見が丘), Коэтой (声問), Соя (宗谷), Омисаки (大岬), Томиисо (富磯).

Средние школы (7—9 год обучения): Вакканай Тюгакко (稚内), Вакканай Минами Тюгакко (稚内南), Вакканай Хигаси Тюгакко (稚内東), Соя Тюгакко (宗谷), Сиомигаока Тюгакко (潮見が丘).

Старшие школы (10—12 год обучения): Хоккайдо Вакканай Котогакко (北海道稚内高等学校) и частная школа Вакканай Отани Котогакко (稚内大谷高等学校).

Транспорт 
 JR Hokkaido — Станция Вакканай

Конечная станция главной линии Соя. Поезда следуют от Асахикава.

Соединён с Корсаковым паромной переправой.

В 10 км к востоку от города находится аэропорт (ИАТА: WKJ, ИКАО: RJCW).

Вакканай в культуре и искусстве

Литература 
 Ojamajo Doremi 16 (2011-)
 Тика Умино Honey and Clover (2000-2006)
 Кэн Акамацу С любовью, Хина (1998-2001)
 Кэндзи Миядзава песня "Элегия Соя" (1923)

Фильмы 
 Мальчик (1969)
 Антарктическая история (1983)
 Северные канарейки (2012)

Аниме 
 Honey and Clover (2004)

Музыка 
 Galileo Galilei "Вакканай"

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Хоккайдо
Порты Тихого океана